Kammerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kammerhofer (1921–1983), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Konstantin Kammerhofer (1899–1958), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Stefan Kammerhofer (* 1990), österreichischer Fußballspieler und -trainer
Walter Kammerhofer, Kabarettist

Siehe auch:
 Kammerhof